Près de 25 albums de Rondò Veneziano ont été publiés entre 1980 et 2002.

Rondò Veneziano (1980) 
 Rondò Veneziano
 Tramonto Sulla Laguna
 San Marco
 Allegro Veneziano
 Giochi D'Acqua
 Colombina
 Notte Amalfitana
 Andante Veneziano
 Danza Mediterranea

Le morceau Rondò Veneziano figure également sur l'album G.P. Reverberi.

La Serenissima (1981) 
 La Serenissima
 Rialto
 Canal Grande
 Aria Di Festa
 Sinfonia Per Un Addio
 Arlecchino
 Regata Dei Dogi
 Notturno In Gondola
 Capriccio Veneziano
 Magico Incontro

La Serenissima se trouve également sur les albums Scaramucce et G.P. Reverberi.

Scaramucce (1982) 
 Scaramucce
 Alla Corte del Re
 Arabesco
 Laguna Incantata
 Campielli
 La Serenissima
 Pulcinella
 Oboe d'Amore
 Re Sole
 Riflessi Sull'Acqua

Venise de l'An 2000 (1983)

L'Odyssée de Venise (1984) 
 Odissea Veneziana
 Tiziano
 Campo Dei Mori
 Prime Lucii Sulla Laguna
 L'Agnello
 Ca'D'Oro
 Interludio
 Mosaico
 Rosso Veneziano
 Fantasia Veneziana
 Invito Alla Danza

Casanova (1985) 
 Casanova
 Donna Lucrezia
 Nuovi Orizzonti
 Nostalgia Di Venezia
 Rosaura
 Giardino Incantato
 Sogno Veneziano
 Bettina
 Preludio All'Amore
 L'Orientale
 Interludio
 Cecilia

Odissea Veneziana (1983-1985) 
 Odissea Veneziana
 Sogno Veneziano
 Bettina
 Preludio All'Amore
 L'Orientale
 Interludio
 Cecilia
 Casanova
 Donna Lucrezia
 Nuovi Orizzonti
 Nostalgia Di Venezia
 Rosaura
 Giardino Incantato
 Rosso Veneziano

Cet album est la version internationale de l'album Casanova. Y figurent également deux morceaux repris de l'album L'Odyssée de Venise, Odissea Veneziana et Rosso Veneziano.

Rapsodia Veneziana (1986) 
 Fantasia Veneziana (In La Maggior
 Perle D'Oriente
 Arazzi (1° Parte)
 Torcello
 Arazzi (2° Parte)
 Festa Mediterranea
 Isole
 La Giudecca
 Calli Segrete
 Gondole
 Misteriosa Venezia
 Laguna Stellata
 Notturno Veneziano

Arabesque (1987) 
 Arabesque
 Corso Delle Gondole
 Feste Veneziane
 Profumo D'Oriente
 Fiaba Antica
 Armonie
 La Scala D'Oro
 Arcobaleno
 Ritorno A Venezia
 Affresco
 Specchio Della Laguna
 Rive E Marine

Concerto (1988) 
 Concerto
 Seduzione
 Sonetto
 Splendore Di Venezia
 Miniature
 Controdanze
 Tema Veneziano
 Nuvole
 Carrousel
 Tramonto D'Autunno
 Chimere
 Perla Del Mare

Masquerade (1989) 
 Costellazioni
 Venti d'Oriente
 Luci e Colori di Venezia
 Ultimo Incontro
 Accademia
 Visioni di Venezia
 Oltremare
 Le Muse
 Note Veneziane
 Floralis

Barocco (1990) 
 Barocco
 Musica... Fantasia
 Le Dame, I Cavalieri
 Carme Veneziano
 I Sestieri
 Féerie
 Crepuscolo
 Divertissement
 Crepuscolo (Reprise)
 Tournament
 Cattedrali
 D'Ombres Et De Lumières

Barocco figure également sur l'album Magica Melodia.

Mystère (1991) 
 Barocco
 Musica ....fantasia
 Le Dame, i Cavalieri
 Carme Veneziano
 I Sestieri
 Féerie
 Crepuscolo
 Divertissement
 Crepuscolo (reprise)
 Tournament
 Cattedralli
 D'ombres et lumières

Cet album est la version française de l'album Barroco.

Prestige (1991) 
 Orion
 Gentil Tenzone
 Venezia Lunare
 Prestige
 Idillio
 Canto D'Addio
 Rever Venise
 Damsels
 Controcanto
 In Fuga
 Estasi Veneziana
 Larmes De Pluie

Magica Melodia (1991) 
 Magica Melodia
 Rever Venise
 Venezia Lunare
 Gentil Tenzone
 Larmes De Pluie
 Estasi Veneziana
 Barocco
 Damsels
 Controcanto
 In Fuga
 Orion
 Canto D'Addio
 Incontro

G.P. Reverberi (1992) 
 Stagioni Di Venezia
 Riverberi
 Il Palio
 Antichi Ricordi
 Via Vai
 Corteo Dei Dogi
 Rondò Veneziano
 Burano
 Voli E Vele
 Ponte Dei Sospiri
 Nonna Favola
 Murano
 Nuvole A Colori
 La Serenissima

Rondò Veneziano est une reprise de l'album Rondò Veneziano.
La Serenissima est une reprise de l'album original La Serenissima.

Il Mago Di Venezia (1994) 
 Il Mago Di Venezia
 Blu Oltremare
 Tiepolo
 Itinerari Veneti
 Deserti Lontani
 Iridescenze
 Litorali
 Filigrana
 Alchimie Sonore
 Canaletto
 Nettuno
 Buon Natale, Mondo

Marco Polo (1997) 
 Ouverture Marco Polo
 Marco Polo
 Il Progetto: Il Viaggio
 I Preparativi
 L'Addio: Gli Affetti
 La Partenza
 Verso Est
 Il Sogno: La Cina
 La Danza: La Gioia
 Il Canto: La Meditazone
 Festa Al Villaggio
 Alba In Pianura
 La Grande Muraglia
 Il Diario: La Storia
 La Meta: Il Trionfo
 Marco Polo

Zodiaco (1998) 
 Zodiaco
 Acquario-Aria
 Torro-Terra
 Scorpione-Acqua
 Ariette-Fuoco
 Bilancia-Aria
 Leone-Fuoco
 Capricorno-Terra
 Pesci-Acqua
 Sagittario-Fuoco
 Cacro-Acqua
 Vergine-Terra
 Gemelli-Aria
 Zodiaco

Luna Di Miele (1999) 
 Luna Di Miele
 Venezia S.Lucia
 Ca' Rezzonico
 Ponte
 Palazzo Ducale
 San Zaccaria
 Basilica Dei Frari
 Ponte
 Palazzo Fortuny
 Serenata Veneziana
 Ponte
 Conservatorio
 Ponte
 La Fenice
 Mercalino
 Serata Al Lido
 Ponte
 Luna Di Miele

Le morceau Luna di Miele figure bien à deux reprises sur l'album. Palazzo Fortuny figure également sur l'album Vénitienne.

Concertissimo (2002) 
 Concertissimo
 Venise En Fête
 Festia Celtica
 Luna In Laguna
 Symphonic Run
 Ronda Di Stelle
 Notturno Romantico
 Le Vele
 Rito Andino
 Abissi
 Ode Russa
 Piano Su Piano
 Note Di Notte
 Gioco Finale
 Sinfonia Corale
 Suite Di Passione

Cet album est la version française de l'album Piazza.

Vénitienne (2002) 
 Palazzo Fortuny
 Puerta Del Sol
 Désir d'Amour
 I Preparativi
 Vénitienne
 Il Balcone Di Giulietta
 Viale Rossini
 Désirée
 Rifugio Alpino
 La Grotta Azzurra
 Dopo Il Concerto
 Mercatino
 Alba Sul Mare

Le morceau Palazzo Fortuny est une reprise de l'album Luna di Miele.

Rondò Veneziano